В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1289 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1289 году

Январь 
 16 января —  — визирь государства Хулагуидов (1284—1289), казнён

Февраль 
 3 февраля — Симеон — епископ полоцкий (? — 1271), первый епископ Тверской (1271—1289)
 12 февраля — Ги II де Шатильон-Сен-Поль — граф де Сен-Поль (1248—1289)
 26 февраля — Пшемысл Сцинавский — первый князь Жаганьский (1278—1284), князь Сцинавы (1284—1289), погиб в

Март 
 10 марта —  — графиня-консорт Хартфорд и графиня-консорт Глостер (1238—1262), жена Ричарда де Клер, 6-го графа Глостер
 12 марта — Деметре II Самопожертвователь — царь Восточной Грузии (1270—1289), святой грузинской православной церкви, казнён монголами
 19 марта —  — генеральный министр ордена францисканцев (1247—1257), святой римско-католической церкви .
 25 марта — Бентивенья де Бентивеньи — Кардинал-епископ Альбано (1278—1289), декан Коллегии кардиналов (1285—1289).

Апрель 
 7 апреля —  — епископ Хальберштадта (1253—1255)
 19 апреля —  — святой римско-католической церкви .

Май 
 22 мая —  — французский писатель, поэт и скульптор	 
 24 мая — Фридрих V фон Цоллерн — граф фон Цоллерн (1255—1289}
 27 мая —  — соправитель Мекленбурга (1287—1289)

Июнь 
 11 июня
 Бонконте да Монтефельтро — один из вождей гибеллинов в битве при Кампалдино, погиб в битве
  — один из вождей гвельфов в битве при Кампалдино, погиб в битве
  — один из командующих гвельфской армией в битве при Кампалдино, погиб в битве
  — епископ Ареццо (1248—1279), погиб в битве при Кампалдино.

Август 
 1 августа —  — граф Спонхейма (1266—1289)
 24 августа — Патрик III — граф Данбар (1248—1289)

Сентябрь 
 4 сентября —  — итальянский святой римско-католической церкви.

Ноябрь 
 2 ноября — Дандоло, Джованни — венецианский дож (1280—1289)
 3 ноября — Иоанн I Дука — правитель Фессалии (1268—1289)

Декабрь 
 4 декабря — Петр (Пьетро) Сиенский — святой римско-католической церкви .
 11 декабря —  — святая римско-католической церкви.
 28 декабря —  — святой римско-католической церкви.
 31 декабря —  — итальянский банкир из рода Портинари, отец Беатриче Портинари

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Айрас Нунес — испанский трубадур
 Александр Комин, граф Бьюкен — граф Бьюкен (1244—1289), Юстициарий Шотландии (1258—1289), констебль Шотландии (1275—1289), Хранитель Шотландии (1286—1289)
  — первый граф Исенбург-Лимбург (1220—1289), основатель дома Лимбург
 Герман III — Константинопольский патриарх (1265—1266)
  — епископ Каммина (1252—1288)
 Григо́рий II Ки́прский — Константинопольский патриарх (1283—1289)
 Грифид Младший I — князь Поуис Вадога (1277—1284), последний самостоятельный правитель государства.
  — итальянский писатель
  — японский буддистский монах и наставник, основатель школы Ji-shū как ответвления Буддизма Чистой Земли
 Ирён — корейский буддистский монах, национальный наставник, автор Самгук юса
  — еврейский писатель из Рима, возможный автор Tanya Rabbati
  — дочь Биргера, первая княжна-консорт Ангальт-Цербста (1259—1289), жена 
 Левон III — король Киликийской Армении (1269—1289)
 Масуд-бек — правитель (эмир) Чагатайского улуса в Мавераннахре (1238—1289)
 Ованес Аркаехбайр — армянский учёный, поэт и миниатюрист
 Петрус де Дация — шведский монах доминиканского ордена, считающийся первым писателем Швеции
  — королева Какатия (1262—1289)
 Уголино делла Герардеска — подеста, народный капитан Пизанской республики (1284—1288), умер от голода в заточении
 Фахр-ал-Дин Ираки — персидский суфийский поэт и писатель
  — архиепископ Севильи (1286—1289)
  — епископ Овьедо (1275—1284), епископ Ле-Пюи (1284—1289)
  — епископ Хаена
  — епископ Тренто (1273—1289)

См. также 
 Список умерших в 1288 году
 Список умерших в 1290 году

1289